Bornrif (vuurtoren)
 Bornrif (zandplaat)
 Bornrif (schip, 1930)